Lužani je lahko:
 Lužani Zagorski (Hrvaška)
 Lužani, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Lužani, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Lužani, Prnjavor (Bosna in Hercegovina)
 Lužani, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Lužani, Uskoplje (Bosna in Hercegovina)
 Lužani, Oriovac (Hrvaška)